Ravenswood (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
 Ravenswood (Queensland), een plaats in de Australische staat Queensland
 Ravenswood (Victoria), een plaats in de Australische staat Victoria
 Ravenswood (West-Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
 Ravenswood (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 J. Slauerhoff, de echte naam van de Nederlandse schrijver en dichter John Ravenswood